poziom 
 poziom diagnostyczny gleby
 poziom genetyczny gleby
 poziom natężenia dźwięku
 poziom istotności
 poziom ufności
 poziom

Zobacz też